Meg Johnson – attrice inglese
 Meg Johnson – poetessa statunitense